Die 1. Amateurliga Hessen 1964/65 war die 15. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der SC Opel Rüsselsheim, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten Hermannia Kassel, VfR 07 Limburg und TSV Heusenstamm.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1964/65 bei asc-neuenheim.de

1965
Fußballsaison 1964/65
1965